Patron har flere betydninger:

 Patron (ammunition) – ammunition, et hylster med krudt og kugle
 Patron (beholder) – udskiftelig beholder med f.eks blæk til kuglepen eller fyldepen
 Patron (beskytter) – i det gamle Rom en person, der havde klienter